Старокула́ткинское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Старокулаткинского района Ульяновской области. Административный центр — рабочий посёлок Старая Кулатка.

Население

Состав городского поселения 
В состав поселения входят 9 населённых пунктов: 1 рабочий посёлок, 7 сёл и 1 хутор.

Источники 
 Старокулаткинский район

Примечания 

Городские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Старокулаткинского района